Intissar (arabe: إنتصار) est un prénom féminin originaire du Moyen-Orient, ayant pour signification « victoire ».

Références 

Prénom arabe
Prénom féminin